El Club Esportiu Gelida és un club de basquetbol de la ciutat de Gelida (Alt Penedès).

El club nasqué el dia 18 de juliol del 1941 per l'empenta de cinc joves de la ciutat aficionats al basquetbol: Ramon Tubella, Agustí Rigau, Pere Valls, Joan Galimany i Antoni Tubella. El club nasqué sota el paraigua de l'Obra Social de Educación y Descanso, l'organisme del règim franquista encarregat de promoure l'esport. La tardor de 1941 ja s'havien format quatre equips: el Molí Vell, el Molí Nou, Educación y Descanso i un segon equip de l'Obra, el Frente de Juventudes, començant la competició en l'àmbit local. El 1943, al voltant del Centre Parroquial dels Lluïsos, es creà l'equip Acció Catòlica, de vida intermitent.

El setembre del 1945, per iniciativa de l'alcalde Remigi Torné, es decidí acabar amb la dispersió de tants equips i nasqué el Club Baloncesto Gelida de Educación y Descanso. El 1948 es van incloure noves seccions al club com l'atletisme o els escacs i el club esdevingué Club Deportivo Gelida.

El club organitzà les Setmanes Esportives (1951, 1952, 1953, 1955, 1957, 1973) i les Jornades Econòmiques (des del 1946 fins al 1962), amb esdeveniments esportius de primera línia i actes d'esbarjo i d'entreteniment.

El 1952 ingressà com a secció esportiva a la Unió del Casal Gelidenc, una entitat de caràcter cultural.

El 1961, La Gelidense SA assumí el patrocini del club, fent-se càrrec d'un grapat de despeses del club i passà a anomenar-se Club Deportivo La Gelidense. L'any 1986, sota la presidència de Carmelo García, es va catalanitzar el nom, passant a anomenar-se Club Esportiu Gelida.

La temporada 2006/07 comptava amb cent vint jugadors i jugadores, formant part de deu equips de totes les edats, disposant d'equips en totes les categories.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Clubs esportius de l'Alt Penedès
Gelida
Gelida